Deutsche 4. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 4. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 4. Armee (Wehrmacht), Armee im Zweiten Weltkrieg

 Siehe auch
 4. Panzerarmee (Wehrmacht)